Das BNP Paribas Primrose Bordeaux 2016 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Mai 2016 in Bordeaux stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 187 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 256 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 195 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Bordeaux